Le tournoi d'Atlanta 2012 se déroule du 16 au 22 juillet et se dispute sur dur.

Faits marquants 
 Andy Roddick a de nouveau gagné à Atlanta, là où en 2001, à l'époque où le tournoi se disputait sur terre battue, il avait remporté le premier titre de sa carrière professionnelle. Il décroche son  sur le grand circuit.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en juillet 2012
Sport aux États-Unis en juillet 2012